La jambe, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D58.

Il représente une jambe humaine complète de profil et est translitéré b ou bw.

C'est un phonogramme unilitère de valeur b mais on le retrouve aussi en tant qu'idéogramme du terme bw (var b) "lieu, endroit".

Exemples de mots

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien